BKV Zrt. (del nom en hongarès Budapesti Közlekedési Vállalat), empresa del transport públic de l'àrea metropolitana de Budapest
 BKV Előre SC, club de futbol amb seu a Budapest (Hongria), el nom del qual prové de la seva vinculació inicial amb l'empresa de transport públic BKV Zrt.
 BKV Norrtälje (del nom en suec Bollklubben Vargarna), club de futbol amb seu a Norrtälje (Suècia)
 Kobovirus boví (del nom en anglès Bovine Kobuvirus), picornavirus que infecta els bòvids
 BK virus, virus de la família dels Polyomavirus que rep el seu nom de les inicials B. K. del primer pacient en el que va ésser isolat.
 bkv també és el codi ISO 639-3 del bekwarra, llengua parlada a Nigèria